Royal Navy har haft syv skibe med navnet Captain.

 HMS Captain var et linjeskib med 70 kanoner ("third rate"), søsat i 1678. Rekonstrueret i 1708 og igen i 1722. Aftaklet i 1739 og ophugget i 1762.
 HMS Captain var et linjeskib med 70 kanoner ("third rate"), søsat i 1743. Fik armeringen reduceret til 64 kanoner i 1760, og blev i 1777 ombygget til lagerskib med navnet HMS Buffalo. Hugget op i 1783.
 HMS Captain var et linjeskib med 74 kanoner ("third rate") , søsat i 1787. Blev overført til havnetjeneste i 1809 og blev kraftigt beskadiget af en brand i 1813. Ophugget få måneder senere.
 HMS Captain var det navn, der blev givet til linjeskibet HMS Carnatic i 1815. Skibet var søsat i 1783 som "third rate" med 72 kanoner. Ophugget i 1825.
 HMS Captain var det navn, der blev givet til linjeskibet HMS Royal Sovereign, da det blev overført til havnetjeneste i 1825. Skibet var søsat i 1786 som en "first rate" med 100 kanoner. Ophugget i 1841.
 HMS Captain, var det navn, der var bestemt for et panserskib, påbegyndt i 1861. Inden søsætningen i 1865 blev navnet ændret til HMS Agincourt.
 HMS Captain var et søgående panserskib, søsat i 1869. Forliste i 1870 ved Kap Finisterre.

Litteratur 
Colledge, J.J., Warlow, Ben (2006), Ships of the Royal Navy: The Complete Record of all Fighting Ships of the Royal Navy (Rev. ed.). London: Chatham Publishing. .

Indeks over skibsnavne